Денкович () — фамилия:
 Денкович, Алекса (род. 1997) — сербский футболист.
 Денкович, Стефан (род. 1991) — сербский футболист.